Нови град () е град в Република Сръбска, Босна и Херцеговина. Административен център на община Нови град. Населението на града през 1991 година е 13 588 души.

История

Население 
Населението на града през 1991 година е 13 588 души.

Етнически състав

Личности 
Личности родени в Нови град са:

 Миланко Михайлица (р. 1967) – политик

Градове в Република Сръбска